Галайба — фамилия.

 Галайба, Василий Васильевич (род. 1939) — киевовед, журналист, литератор.
 Галайба, Владимир Алексеевич (род. 1960) — советский футболист.